Machine – album zespołu Static-X wydany w 2001.
 Machine – minialbum zespołu Yeah Yeah Yeahs wydane w 2001.
 Machine – minialbum zespołu Theatre of Tragedy wydany w 2001.
 The Machine – tribute band zespołu Pink Floyd założony w 1988.
 Machine – amerykański zespół funk i disco aktywny w latach 1977-1981.
 La Machine – miejscowość we Francji.